

Patronyme 
 Camille Ozeray (1855-1938), homme politique belge francophone libéral.
 Madeleine Ozeray (1908-1989), actrice belge de théâtre et de cinéma.